Saladillo peut désigner :

 Saladillo, localité argentine située dans le  homonyme, dans la province de Buenos Aires ;
 Saladillo,  argentin situé dans la province de Buenos Aires.